Ба́лаж Фа́ркаш (; 24 апреля 1988, Ньиредьхаза) — венгерский футболист, нападающий клуба «Халадаш».

Биография 
Универсальный футболист, в основном играет в нападении, но способен сыграть полузащитника.

В высшей лиге чемпионата Украины за «Динамо» провёл 5 матчей. В Кубке Украины за «Динамо» провёл 1 матч. В начале 2008 года получил тяжёлую травму. После травмы впервые вышел на поле 11 апреля 2009 года в составе молодёжной команды «Динамо». 23 июня 2010 подписал контракт с чемпионом и обладателем Кубка Венгрии — «Дебреценом». В 2013 году перешёл в ещё один венгерский клуб — «Дьёр», где из-за травмы практически не играл и спустя два года перебрался в команду «Балмазуйварош», выступающую во втором венгерском дивизионе.

Достижения 
 Чемпион Украины 2007
 Обладатель Суперкубка Украины (1): 2007
 Чемпион Венгрии 2012
 Обладатель Кубка Венгрии: 2011/12, 2012/13

Примечания

Ссылки 
 Протеже Сабо и Раца
 Профиль игрока на сайте ВСК Дебрецен

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Ньиредьхаза»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Дьёр»
Игроки ФК «Балмазуйварош»
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Залаэгерсег»
Игроки ФК «Халадаш»